La formula molecolare C11H17N1O3 può indicare:
 Metossamina
 Orciprenalina

Formule molecolari